Силкино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Силкино — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Силкино — деревня в Карагайском районе Пермского края.